Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations) résultant du rapprochement des deux lettres D et A.

Codes 
 DA, Danemark (liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2)
 DA, Daghestan, Russie (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:RU)
 DA,  (Code AITA)
 da, danois (norme ISO 639)
 0xDA, symbole pour U capitale accent aigu « Ú » (norme ISO/CEI 8859-1)

Musique 
 DA, une chanson de PNL.

Sigles et abréviations 
 da, déca, préfixe du Système international d'unités
 DA, Dance Astral 
 DA, dissection aortique
 DA, dopamine
 DA, dessin animé
 DA, directeur artistique
 DA, direction d'acteur
 DA, 
 D.A., doctorat en arts
 DA, dinar algérien
 DA, droits d'auteur
 DA, , « association de droguistes » en néerlandais
 Da, ou dalton, une unité de masse atomique utilisée en biochimie, plutôt sous la forme kDa.
 DA, dépendance affective
 DA, direction assistée
 DA, deviantART
 DA, déficient auditif
 DA, direction administrative
 DA, demande d'adhésion
 DA, demande d'achat
 DA, disciplines associées
 DA, directeur d'agence
 DA, diesel alternateur
 DA, Dossiers de l'Allaitement

Toponymes 

 Da, une commune du département Oury ; 
 Da, une commune du département Tchériba ;
 Da, une commune du département Tougan.

 Da (), ancien xian du Sichuan devenu district de Dachuan dans la préfecture de Dazhou.

Autres sens 

 Da est une lettre de l'alphabet arménien.
 DA, en hexadécimal, représente le nombre 218 en décimal
 C'est l'entité suprême du Daïsme
 Interjection : contraction de « dis va ». Vieux ou plaisant : oui-da! pour oui bien sûr.
 «  » signifie « oui » en russe.
 Da est une pièce de théâtre de Hugh Leonard.

Autres graphèmes 
Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes se transcrivent par « da » dans l'alphabet latin :
 Cherokee : Ꮣ
 Cyrillique : да
 Grec : δα
 Hangûl : 다
 Japonais : kana だ et ダ
 Dà (大), un caractère chinois,

Code
Code de langue